Scandinavian Airlines System, zrakoplovna tvrtka
Special Air Service, britanske specijalne snage
SAS Zadar, "Specijalni alati i strojevi ", tvornica specijalnih alatnih strojeva iz Zadra koja se razvila iz tvornice šivaćih strojeva Bagat
SAS Strojogradnja
SAS HSTEC
SAS Vektor